Le mardi  est le 355 jour de l'année 1875.

Naissances 
 Georges Mailfert (mort le ), as français de la Première Guerre Mondiale
 Monroe Silver (mort le ), acteur de voix-off américain
 Adolf Bestelmeyer (mort le ), physicien expérimental allemand

Autres événements

Voir aussi 
 21 décembre et décembre 1875